Candyman kan syfta på:

Candyman (låt) – en låt skriven av Christina Aguilera och Linda Perry
Candyman (film, 1992) – en amerikansk skräckfilm från 1992
Candyman (film, 2021) – en amerikansk skräckfilm från 2021